Ла Мексикана има више значења:

 Ла Мексикана (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Мексикана (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Мексикана (Сантијаго Ивитлан Плумас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Мексикана (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Мексикана, Бонифасио Кортес Бустос (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику